

Géographie

 La Tartas est une rivière de Russie qui coule dans l'oblast de Novossibirsk.
 Tartas est une commune française, située dans le département des Landes et la région Aquitaine.
 Le canton de Tartas-Est est une division administrative française située dans le département des Landes et la région Aquitaine.
 Le canton de Tartas-Ouest est une division administrative française située dans le département des Landes et la région Aquitaine.
 Le District de Tartas est une ancienne division administrative française du département des Landes de 1790 à 1795.
 Saint-Paul-de-Tartas est une commune française, dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne.
 Mont Tartas, sommet du massif du Devès, situé dans le département de la Haute-Loire.

Patronyme 

 Joan Tartas, (vers 1610-?), écrivain basque de dialecte souletin et homme d'église.
 Louis Émile Tartas est un général de division, grand officier de la Légion d’honneur.